Scopulodontia är ett släkte av svampar. Scopulodontia ingår i ordningen Russulales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Scopulodontia